Ayling kan som auktorsförkortning betyda:

 Tony Ayling
 Anthony M. Ayling

Robotskapade auktorsförkortningar